Confluens är ett släkte av nattsländor. Confluens ingår i familjen Conoesucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Confluens